Smrekowiec – szczyt w Sudetach
 Smrekowiec – szczyt i grzbiet w słowackich Tatrach Wysokich
 Smrekowiec – szczyt i grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich

Zobacz też 
 Smerekowiec